Occhiali neri (The Black Spectacles) – romanzo scritto da John Dickson Carr del 1939
Occhiali neri – commedia scritta da Eduardo De Filippo del 1945
Occhiali neri – film diretto da Dario Argento del 2022